Plaatsen
 Godoy Moreira - gemeente in Brazilië
 Godoy (Santa Fe) - plaats in Argentinië
 General Enrique Godoy - plaats in Argentinië

Personen
 Caio Godoy - Braziliaans wielrenner
 Domingo Godoy - Chileens politicus
 Héctor García Godoy - Dominicaans advocaat en diplomaat
 Leonel Godoy - Mexikaans jurist en politicus
 Mónica Godoy - Chileens actrice
 Nicanor Ugalde Godoy - Chileens politicus
 Sergio Godoy - Argentijns wielrenner
 Yonder Godoy - Venezolaans wielrenner